Indywidualne Mistrzostwa Europy na Żużlu 2014 – cykl zawodów żużlowych, mających wyłonić medalistów indywidualnych mistrzostw Europy w sezonie 2014. Rozegrano trzy turnieje eliminacyjne (17 maja – w Dyneburgu i Krško oraz 24 maja – w Žarnovicy), finał eliminacji (Challenge – 8 czerwca w Debreczynie) oraz cztery turnieje serii finałowej, w której prawo udziału mieli medaliści z poprzedniej edycji (Martin Vaculík, Nicki Pedersen i Grigorij Łaguta), zawodnicy ze stałymi "dzikimi kartami" (Emil Sajfutdinow, Andreas Jonsson, Tomasz Gollob, Martin Smolinski i Andžejs Ļebedevs), zawodnicy, którzy zdobyli awans z turnieju Challenge oraz każdorazowo zawodnik z dodatkową "dziką kartą".

Uprawnieni do startu 
  Martin Vaculík (złoty medalista IME 2013)
  Nicki Pedersen (srebrny medalista IME 2013)
  Grigorij Łaguta (brązowy medalista IME 2013)
  Emil Sajfutdinow (stała "dzika karta")
  Andreas Jonsson (stała "dzika karta")
  Tomasz Gollob (stała "dzika karta")
  Martin Smolinski (stała "dzika karta")
  Andžejs Ļebedevs (stała "dzika karta")
  Adrian Miedziński (1. miejsce w turnieju Challenge)
  Janusz Kołodziej (2. miejsce w turnieju Challenge)
  Peter Kildemand (3. miejsce w turnieju Challenge)
  Kenni Larsen (4. miejsce w turnieju Challenge)
  Jonas Davidsson (5. miejsce w turnieju Challenge)
  Jurica Pavlic (6. miejsce w turnieju Challenge)
  Patryk Dudek (7. miejsce w turnieju Challenge)

Rezerwowi:
  Maksims Bogdanovs
  Josef Franc
  Ķasts Puodžuks
  Andrij Karpow
  Michael Jepsen Jensen

Wyniki

Finał eliminacji (Challenge) 
 Debreczyn, 9 czerwca 2014

Pierwszy finał – Güstrow 
 Güstrow, 6 lipca 2014

Drugi finał – Togliatti 
 Togliatti, 20 lipca 2014

Trzeci finał – Holsted 
 Holsted, 9 sierpnia 2014

Czwarty finał – Częstochowa 
 Częstochowa, 19 września 2014

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 Organizatorzy SEC przyznali dwie stałe dzikie karty
 IME: Adrian Miedziński wygrał Challenge, awans Janusza Kołodzieja i Patryka Dudka
 Nicki Pedersen zwycięzcą 1. Finału SEC
 Nicki Pedersen znów triumfuje w SEC! Dudek trzeci!
 Emil Sajfutdinow wygrał w Holsted! Rosjanin liderem cyklu SEC
 Emil Sajfutdinow Indywidualnym Mistrzem Europy! Grigorij Łaguta wygrał w Częstochowie

2014
2014 w sporcie żużlowym